Gaisbauer ist der Familienname von:

 Franz Gaisbauer (1896–1949), österreichischer Politiker
 Franz Xaver Gaisbauer (1834–1877) bayerischer Politiker und Holzwarenfabrikant
 Hubert Gaisbauer (* 1939), österreichischer Autor